Nodel ist der Familienname folgender Personen:
 Olga Nodel (* 1966), deutsche Violinistin
 Roman Nodel (* 1942), russisch-deutscher Violinist und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Nodell